Nicolas Verdier (17 januari 1987) is een Franse voetballer die onder contract staat bij Stade Lavallois.

Statistieken

Bron: Statistieken op soccerway.com 
 
Verdier, Nicolas